Никола Вујновић (Цетиње, 11. јануара 1997) црногорски је фудбалер који тренутно наступа за Спортинг из Канзас Ситија, на позајмици из Вождовца.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Цетињани
Црногорски фудбалери
Фудбалери Радничког Обреновац
Фудбалери Рада
Фудбалери Вождовца
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије